Stanford kan avse:

Stanford University – ett privatfinansierat universitet i Stanford i Kalifornien

Geografi

Storbritannien

 Stanford in the Vale (parish), England, Oxfordshire, 
 Stanford in the Vale (ort), England, Oxfordshire, 
Stanford-le-Hope – en ort i grevskapet Essex
Stanford, Norfolk
Stanford, Kent
Stanford, Northamptonshire
Stanford, Bedfordshire - en ort i Bedfordshire, England
Stanford, Shropshire - en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England

USA

Stanford, Kentucky – ort i Lincoln County i Kentucky
Stanford, Kalifornien – säte för Stanford University
Stanford, Montana – ort i Judith Basin County i Montana

Personer
Charles Villiers Stanford, (1852-1924), tonsättare
Leland Stanford, (1824-1893), amerikansk affärsman, grundare av Stanford University
William Bedell Stanford, (1911-1984), irländsk forskare, senator, rektor för University of Dublin